Every Time I Feel the Spirit è un album in studio del musicista statunitense Nat King Cole, pubblicato nel 1960.

Tracce
Every Time I Feel the Spirit – 1:49
I Want to Be Ready – 1:47
Sweet Hour of Prayer – 1:50
Ain't Gonna Study War No More – 2:39
I Found the Answer – 2:00
Standin' in the Need of Prayer – 2:13
Oh, Mary, Don't You Weep – 1:58
Go Down Moses – 1:51
Nobody Knows the Trouble I've Seen – 2:46
In the Sweet By and By – 1:55
I Couldn't Hear Nobody Pray – 1:54
Steal Away – 2:49

Collegamenti esterni